Asahigawa cours d'eau de la préfecture d'Okayama ;
Asahigawa cours d'eau de la préfecture d'Akita ;
Asahigawa cours d'eau de la préfecture de Tokushima.